een les of lezing in anatomie
 De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, een schilderij van Rembrandt van Rijn
 De Anatomische Les, een serie medische publiekslezingen